Angelo Zanardini (1820-1893) – librettista e compositore italiano
 Fulvio Zanardini (...) – astronomo amatoriale italiano
 Giovanni Zanardini (1804-1878) – medico e botanico italiano